«Отважный» — мореходная канонерская лодка Российского императорского флота типа «Грозящий».

Служба на флоте 

 1 февраля 1892 — Переквалифицирована из броненосной в мореходную канонерскую лодку.
 1894 — Переведена с Балтики в эскадру Средиземного моря, а потом на Дальний Восток.
 3-23 июня 1900 — Участвовала во взятии порта Инкоу (Ньючжуань) при подавлении «Боксёрского» восстания в Китае
 20 декабря 1904 — Затоплена экипажем накануне сдачи крепости Порт-Артур в бухте Белого Волка (командир — капитан 2-го ранга Лазарев).

Командиры  
 хх.хх.1892—хх.хх.1893 капитан 2-го ранга Гаупт Николай Александрович
 хх.хх.1894—хх.хх.1895 капитан 2-го ранга Родионов Александр Ростиславович
 13.11.1895—06.12.1896 капитан 2-го ранга Радлов Отто Леонидович
 26.01.1896—25.02.1896 капитан 2-го ранга Дабич Николай Дмитриевич
 хх.хх.1898—хх.хх.1900 капитан 2-го ранга Клапье де Колонг Константин Константинович
 хх.хх.1900—хх.хх.1901 капитан 2-го ранга Брусилов, Лев Алексеевич
 06.12.1901—14.10.1902 капитан 2-го ранга Васильев Михаил Петрович
 06.10.1903—08.03.1904 капитан 2-го ранга Давыдов Александр Васильевич (принял 25.10.1903)
 08.03.1904—22.05.1904 капитан 2-го ранга А. В. Лебедев
 22.05.1904—xx.12.1904 капитан 2-го ранга Лазарев, Андрей Максимович

Известные люди, служившие на корабле 
 Иванов, Модест Васильевич
 Гернет, Евгений Сергеевич
 Клапье де Колонг, Константин Константинович
 Львов, Николай Георгиевич
 Долгобородов, Сергей Степанович

Ссылки 
 Мореходная канонерская лодка «Отважный»
 Дацышен В. Г. Русский город Инкоу

Суда по алфавиту
Военные корабли Балтийского флота Российской империи

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры